Hemsjö kan syfta på:

Blekinge
Hemsjö, Olofströms kommun – en småort i Olofströms kommun

Västergötland
 Hemsjö socken – en socken i Västergötland ingick i Kullings härad
 Hemsjö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1973
 Hemsjö församling – en församling i Kullings kontrakt i Skara stift
 Hemsjö kyrka – församlingskyrka för Svenska kyrkan i Hemsjö församling
 Hemsjö, Alingsås kommun – en tätort och en kyrkby Hemsjö socken
 Hemsjö (östra delen) – en tidigare av SCB definiera småort –2015
 Hemsjö (norra delen) – en av SCB definiera småort
 Hemsjö distrikt –  ett distrikt i Alingsås kommun och Västra Götalands län 2016–

Se även
Hemsjön